Лигнау: фамилия немецкого происхождения.

 Лигнау, Александр Георгиевич (1875—1938) — российский и советский, военный деятель: генерал-майор (1917), генерал-хорунжий (1918).
 Лигнау, Николай Георгиевич (1873—1940) — российский и советский зоолог, энтомолог.

Примечания